A Professzionális Nemzeti Bajnokság 1999-2000-es szezonjában Európában egyedül álló módon 18+1 csapat küzdött a bajnoki címért, igaz, tavasszal már csak 17-en maradtak. A téli szünetben a Gázszer FC visszalépett a PNB küzdelmeitől, helyét a másodosztályú Pécs vette át, a Gázszer őszi eredményeivel együtt! 2000. március 12-én a Szeged LC gazdasági okok miatt sorozatban a negyedik mérkőzésére sem tudott kiállni, ezért az MLSZ kizárta a bajnokságból. (Az ő helyét egy csapat sem vette át).

A Dunaferr SE első bajnokságát nyerte (mivel azóta feloszlott, valószínűleg az utolsót is) 16 ponttal megelőzve a második címvédő MTK-t és a harmadik Vasast.

Búcsúzott az első osztálytól a Siófok FC, a Diósgyőri FC és a Vác FC-Zollner. Az élvonal létszámcsökkentése miatt csak két csapat jutott fel helyettük, a Videoton FC Fehérvár és a Matáv SC Sopron.

Végeredmény 

Bajnok Dunaferr FC játékosai: Cseke László (6/0), Éger László (31/0), Jäkl Antal (28/2), Kiss György (28/2), Kóczián Ferenc (18/0), Komódi László (27/2), Lengyel Ferenc (31/6), Dejan Milovanović (4/0), Molnár Zoltán (30/2), Nagy Tamás (26/5), Igor Nicsenko (21/11), Orosz Ferenc (24/7), Rabóczki Balázs (kapus) (31/0), Rósa Henrik (28/4), Salamon Miklós (33/2), Tököli Attila (33/25), Zavadszky Gábor (33/15).

További játékosok: Bita László (K) (3/0), Oleg Mozgovoj (8/0), Nikolov Balázs  (6/0)

Edző: Egervári Sándor

Kereszttáblázat 

Megjegyzés: a Szeged LC kizárása miatt az ellene elért eredmények nem számítottak a bajnokság végeredményébe.

Díjak

Góllövőlista 

Megjegyzés: A Szeged LC kizárása miatt a mérkőzésein elért gólok nem számítottak a listába, így a gólkirály Tököli Attilának az a 3 gólja sem, amit ellenük szerzett.

Vezetőedző-váltások

Források 
 Mező Ferenc: Futball adattár 
 http://www.nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok
Magyar 1